Емілі Луа була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Луціє Шафарова виграла титул, у фіналі перемігши Лі На з рахунком 6–7(4–7), 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open